Мари́я — женское имя (в качестве второго или последующих имён — также мужское имя):

Имя

Библейские персонажи и христианские святые 
 Мария (Мариам, Мириам, Мирьям) — пророчица, старшая сестра Аарона и Моисея.
 Дева Мария — мать Иисуса Христа.
 Мария Гатчинская — православная святая, схимонахиня.
 Мария Египетская — христианская святая.
 Мария Клеопова — одна из жён-мироносиц.
 Мария Магдалина — преданная последовательница Иисуса Христа.
 Мария Радонежская — мать преподобного Сергия Радонежского.

 Мария (Журавлёва) (1869—1937) — послушница Русской православной церкви, преподобномученица.
 Мария (Рыкова) (1892—1937) — монахиня Русской православной церкви, преподобномученица.
 Мария (Скобцова) (1891—1945) — русская поэтесса, мемуаристка, публицист, общественный деятель, монахиня, участница французского Сопротивления.
 Мария (Цейтлин) (1869—1938) — монахиня Русской православной церкви, преподобномученица.

Правительницы и члены королевских семей 
 Мария (1376—1437) — графиня Оверни и Булони (как Мария II) с 1424.
 Мария (род. 1940) — жена и кузина правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II.
 Мария (1363—1401) — королева Сицилии и герцогиня Афинская с 1377 года, дочь короля Федериго III от его первого брака (с Констанцией Арагонской).
 Мария (?—пос. 1310) — принцесса Киликийского армянского царства.
 Мария (1371—1395) — королева Венгрии.
 Мария (ум. 1186) — виконтесса Беарна, Габардана и Брюлуа в 1170—1173, дочь виконта Беарна Пьера II и Мателлы де Бо.
 Мария (?-407) — дочь Стилихона и Серены, жена Гонория.
 Мария, герцогиня Глостерская и Эдинбургская (1776—1857) — член британской королевской семьи.
 
 Мария Августа Турн-и-Таксис (1706—1756) — принцесса из дома Турн-и-Таксис, в браке герцогиня Вюртембергская, бабушка российской императрицы Марии Фёдоровны, супруги императора Павла I.
 Мария Австрийская (1505—1558) — супруга венгерского и чешского короля Людовика II.
 Мария Аланская — императрица Византии, супруга византийского императора Михаила VII.
 Мария Александровна (1824—1880) — российская императрица, супруга Александра II.
 Мария Александровна (1853—1920) — дочь российского императора Александра II.
 Мария Амалия Саксонская (1724—1760) — королева Испании, Неаполя и Сицилии, супруга короля Испании Карлa III.
 Мария Амнийская (770—821) — первая супруга византийского императора Константина VI.
 Мария Анжуйская (1404—1463) — королева Франции, супруга короля Франции Карла VII.
 Мария Антиохийская (1145—1182) — византийская императрица, супруга императора Мануила I Комнина.
 Мария-Антуанетта (1755—1793) — королева Франции, супруга короля Франции Людовика XVI.
 Мария Владимировна Долгорукова (ум. 1625) — первая жена царя Михаила Фёдоровича.
 Мария Гатчинская (1874—1932) — православная святая, почитаемая в лике преподобномучеников, монахиня.
 Мария Гелдернская (1432—1463) — королева-консорт Шотландии, супруга короля Якова II.
 Мария де Гиз (1515—1560) — королева-консорт Шотландии, супруга короля Якова V.
 Мария де лос Долорес Бурбон-Сицилийская (1909—1996) — принцесса из дома Сицилийских Бурбонов, тетка испанского короля Хуана Карлоса.
 Мария Еверская (1500—1575) — последняя независимая правительница Евера, представительница династии Вимкен.
 Мария Иерусалимская (1192—1212) — королева Иерусалима.
 Мария Испанская (1528—1603) — испанская инфанта, жена императора Максимилиана II.
 Мария Кристина де Бурбон (1806—1878) — принцесса обеих Сицилий, королева Испании, супруга короля Испании Фердинанда VII.
 Мария Лещинская (1703—1768) — королева Франции, супруга короля Франции Людовика XV.
 Мария-Луиза Австрийская (1791—1847) — императрица Франции, вторая жена Наполеона I.
 Мария-Луиза Бурбон-Пармская (1870—1899) — княгиня Болгарии, супруга царя Болгарии Фердинанда I.
 Мария-Луиза Пармская (1751—1819) — королева Испании и супруга короля Испании Карла IV Испанского.
 Мария Луиза Савойская (1688—1714) — королева-консорт Испании, супруга короля Испании Филиппа V.
 Мария Максимилиановна Лейхтенбергская (1841—1914) — член Российского императорского дома (с титулом «Императорское высочество»).
 Мария Милославская (1624—1669) — русская царица, первая жена царя Алексея Михайловича.
 Мария Медичи (1575—1642) — королева Франции, супруга короля Франции Генриха IV Французского.
 Мария Моденская (1658—1718) — королева-консорт английская и шотландская, супруга короля Якова II.
 Мария Николаевна (1899—1918) — третья дочь российского императора Николая II.
 Мария Орлеанская (1865—1909) — французская принцесса из Орлеанского дома, жена Вальдемара, принца Дании.
 Мария Павловна (1786—1859) — дочь императора Павла I.
 Мария Петровна Буйносова-Ростовская (ум. 1626) — русская царица, жена царя Василия Шуйского.
 Мария Португальская (1527—1545) — португальская принцесса, первая жена короля Испании Филиппа II.
 Мария Старицкая (1560—1617) — супруга короля Ливонии Магнуса.
 Мария Стюарт (1542—1587) — королева Шотландии, а также королева Франции, как супруга короля Франции Франциска II.
 Мария София Баварская (1841—1925) — баварская принцесса из рода Виттельсбахов, в замужестве — королева-консорт Обеих Сицилий, супруга последнего короля Франциска II.
 Мария Текская (1867—1963) — королева-консорт Великобритании, супруга британского короля Георга V.
 Мария Темрюковна (ум. 1569) — вторая жена Ивана Грозного.
 Мария Тереза Французская (1778—1851) — герцогиня Ангулемская.
 Мария Терезия (1717—1780) — эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии, королева Богемии и императрица Священной Римской империи.
 Мария Терезия Австрийская (1638—1683) — супруга короля Франции Людовика XIV.
 Мария Фёдоровна (1759—1828) — российская императрица, вторая супруга Павла I.
 Мария Фёдоровна (1847—1928) — российская императрица, супруга Александра III.
 Мария Фёдоровна Нагая (ум. 1612) — русская царица, последняя жена Ивана Грозного.
 Мария Эдинбургская (1875—1938) — принцесса Великобритании, с 1914 королева-консорт Румынии, жена короля Фердинанда I.
 Мария Ярославна (1418—1484) — великая княгиня московская, супруга Василия II Тёмного.
 Анна-Мария Стеля — госпожа Молдово-Смоленская.
 Дона Мария (1894—1981) — влиятельная домоправительница и секретарь премьер-министра Португалии Антониу Салазара.

Фамилия 
 Мария, Татьяна (урождённая Малек; род. 1987) — немецкая теннисистка, победительница одного турнира WTA в парном разряде.
 Пинга-Мария, Эмери (род. 1998) — швейцарский футболист.
 Мария Ложкина — старица.

Топоним 
 Мария — населённый пункт и муниципалитет в провинции Альмерия.
 Острова Мария — небольшое скопление островков в архипелаге Тубуаи.
 Мария — атолл в южной части архипелага Туамоту
 Мария — изолированная группа гор, расположенных в Карибском регионе, возле северного побережья Колумбии.
 Мария — маленький ударный кратер в юго-восточной части Моря Ясности на видимой стороне Луны.

Другое 
 Мария (мебельная фабрика) — мебельная фабрика в Саратове.
 Мария (линейный корабль, 1808)
 Мария (фрегат, 1827)
 Мария — тропический ураган.
 Радио Мария
 (170) Мария — астероид, открытый в 1877 году.
 Мария да Фонте — португальское политическое движение 1975—1976 годов.
 «Мария» — песня российской рок-группы «Король и Шут».
 Мария — особняк постройки начала XX века в Симеизе.

См. также 
 Мария-Тереза (значения)
 Санта-Мария (значения)
 Мариахильф (значения)
 Мария-Глубокая (шахта)
 Мария-де-ла-Салуд — муниципалитет в Испании в провинции Балеарские острова.
 Мария-де-Уэрва — муниципалитет в Испании в провинции Сарагоса.
 Мария Целеста — загадочное судно.
 Императрица Мария
 Princess Maria — круизный автопаром, курсирующий из Санкт-Петербурга на Стокгольм, Хельсинки и Таллин.
 Аве Мария (значения)
 Марья (значения)